Maiano bezeichnet die italienischen Orte

 Maiano, einen Ortsteil der Gemeinde Cles
 Maiano, einen Ortsteil der Stadt Fiesole
 Maiano, einen Ortsteil der Gemeinde Podenzano in der Provinz Piacenza
 Maiano, einen Ortsteil der Gemeinde Sessa Aurunca
 Maiano Lavacchio, einen Ortsteil der Gemeinde Magliano in Toscana
 Maiano Monti, einen Ortsteil der Gemeinde Fusignano
 Maiano Nuovo, einen Ortsteil der Gemeinde Fusignano
 Ca’ Maiano, einen Ortsteil der Gemeinde Fabriano
 Pieve a Maiano, einen Ortsteil der Gemeinde Civitella in Val di Chiana
 San Maiano, einen Ortsteil der Gemeinde Città di Castello

sowie die Personen
 Benedetto da Maiano (Architekt und Bildhauer, Bruder des Giuliano)
 Dante da Maiano (italienischer Dichter des 13. Jahrhunderts)
 Giuliano da Maiano (Architekt und Bildhauer, Bruder des Benedetto)

Siehe auch:
 Majano